Neligh Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Neligh Township (Antelope County, Nebraska)
 Neligh Township (Cuming County, Nebraska)